Conrad Zellweger (1559-1648), peintre et personnalité politique suisse.
  (1901-1975), journaliste suisse.
 Renée Zellweger (1969-), actrice et productrice américaine.
 Zellweger Uster ancien fabricant Suisse de matériel de télécommunications civil et militaire fusionné en 1987 dans le groupe Ascom

Autre 
 Syndrome de Zellweger
Patronyme germanique